Konaklar (türkisch für Herbergen) steht für:

 Konaklar (Ovacık), Ortschaft im Landkreis Ovacık der türkischen Provinz Tunceli
 Konaklar (Pertek), Ortschaft im Landkreis Pertek der türkischen Provinz Tunceli